Појам Цариградски мир може да се односи на:

 Цариградски мир (907) - закључен између Византијског царства и Кијевске Русије након Византијско-руског рата (907)
 Цариградски мир (911) - закључен између Византијског царства и Кијевске Русије као допуна претходног уговора
 Цариградски мир (945) - закључен између Византијског царства и Кијевске Русије након Византијско-руског рата (941)
 Цариградски споразум (1082) - трговачки споразум између Византијског царства и Млетачке републике
 Цариградски уговор (1219) - трговачки споразум између Никејског царства и Млетачке републике
 Цариградски мир (1479) - закључен између Османског царства и Млетачке републике након Млетачко-турског рата (1463-1479)
 Цариградски мир (1533) - закључен између Османског царства и Аустрије након Мохачке битке
 Цариградски мир (1570) - закључен између Османског царства и Русије
 Цариградски мир (1590) - закључен између Османског царства и Сафавидске Персије након Османско-сафавидског рата
 Цариградски мир (1700) - закључен између Османског царства и Русије након Руско-турског рата 
 Цариградски споразум (1724) - закључен између Османског царства и Русије; подељене велике територије Персије
 Цариградски мир (1736) - закључен између Османског царства и Афшаридске Персије након Османско-афшаридског рата
 Цариградски мир (1782) - закључен између Османског царства и Шпаније
 Цариградски мир (1800)
 Цариградски мир (1832) - закључен између Османског царства и Великих сила након Грчког рата за независност
 Цариградски мир (1881) - закључен између Османског царства и Краљевине Грчке
 Цариградска конвенција (1888) - регулисано питање контроле Суецког канала
 Цариградски мир (1897) - закључен између Османског царства и Краљевине Грчке након рата из 1897. године
 Цариградски мир (1913) - закључен између Османског царства и Бугарске након Другог балканског рата
 Цариградски мир (1914) - закључен између Османског царства и Краљевине Србије

Мировни споразуми